Die Gespanschaft Primorje-Gorski kotar [] (kroatisch Primorsko-goranska županija) ist eine Gespanschaft im Nordwesten Kroatiens. Sie liegt zwischen der Grenze zu Slowenien und dem Kvarner an der nördlichen Adria. Sie umfasst den nördlichen Teil des Kroatischen Küstenlandes (kroatisch Hrvatsko Primorje) um die Stadt Rijeka, die nördlichsten Adriainseln (Krk, Cres, Rab, Lošinj) und das Gebirgsland des Gorski kotar. Sie hat eine Fläche von 3.590 km² und 269.508 Einwohner (Volkszählung von 2021). Verwaltungssitz ist Rijeka.

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung nach Ethnie (Daten der Volkszählung von 2011):

Laut dem Census 2021 betrug die Bevölkerungszahl 269.508. Die daraus resultierende Bevölkerungsdichte lag dementsprechend bei 75 Einwohner pro Quadratkilometern. Wie in allen Gespannschaften ist die Einwohnerzahl im Vergleich zur letzten Volkszählung gesunken.

Städte und Gemeinden 
Die Gespanschaft Primorje-Gorski kotar ist in 14 Städte und 22 Gemeinden gegliedert. Diese werden nachstehend jeweils mit der Einwohnerzahl zur Zeit der Volkszählung von 2011 aufgeführt.

Städte

Gemeinden

Weblinks 
 Gespanschaft Primorje-Gorski kotar

Einzelnachweise 

Primorje Gorski kotar